Премия за лучшую иностранную книгу () — французская литературная премия, учрежденная в 1948 неформальной группой издателей и награждающая авторов книг, которые переведены на французский язык.

О премии 
У премии две номинации — роман (или поэзия) и эссе. Её спонсором выступает парижская пятизвездочная гостиница Hyatt Regency Paris-Madeleine ( ). Заседания жюри, членами которого в своё время были Морис Надо и Ремон Кено, происходят в известном столичном ресторане Липп.

Лауреаты

Роман, поэзия 

 2022 : Хуан Габриэль Васкес, «Une rétrospective», издательства Le Seuil и Colombie, перевод на французский Изабель Гунон (Isabelle Gugnon)
 2021 : Гузель Шамилевна Яхина, «Дети мои», издательство Noir sur Blanc, перевод с русского на французский Мод Мабийяр (Maud Mabillard)
 2020 : Колум Маккэнн, «Apeirogon», издательство Belfond, перевод с английского на французский Клемент Бод (Clément Baude)
 2019 : Кристоф Гайн (нем., «L’Ombre d’un père», издательство Metaillié, перевод с немецкого на французский Николь Бари (Nicole Bary)
 2018 : Эдуардо Хальфон (исп.), издательство Deuils (Quai Voltaire), (оригинальное название «Duelo»), перевод с испанского на французский Давид Фокембер (фр.)
 2017 : Вьет Тхань Нгуен, «Сочувствующий», издательство Belfond (оригинальное название «The Sympathizer», 2015), перевод с американского английского на французский Клемент Бод (Clément Baude)
 2016 : Элен Макдоналд (англ.), «M pour Mabel», издательство Fleuve éditions (оригинальное название «H is for Hawk», 2014), перевод с английского на французский Мари-Анн де Берю (Marie-Anne de Béru)
 2015 : Мартин Эмис, «Зона интересов», издательство Calmann-Lévy (оригинальное название «The Zone of Interest», 2014), перевод с английского на французский Бернара Турле (Bernard Turle)
 2014 : Драго Янчар, «Cette nuit, je l’ai vue», издательство Phébus (оригинальное название «To noč sem jo videl», 2010) перевод со словенского на французский Андре Люк-Гайе (Andrée Lück-Gaye)
 2013 Алан Холлингхёрст, L’Enfant de l'étranger (Albin Michel) (titre original The Stranger’s Child), 2011, traduit de l’anglais par Bernard Turle.
 2012 Авраам Иегошуа, Rétrospective (Grasset/Calmann-Lévy) (titre original,  חסד ספרדי ), traduit de l’hébreu par Jean-Luc Allouche.
 2011 Алессандро Пиперно, Persécution (Liana Levi) (titre original Persecuzione. Il fuoco amico dei ricordi, 2010) traduit de l’italien par Fanchita González-Batlle.
 2010 Гонсалу Тавариш, Apprendre à prier à l’ère de la technique (Viviane Hamy) (titre original Aprender a Rezar na Era da Técnica) traduit du portugais par Dominique Nédellec
 2009 Карел Схуман, Cette vie (Phébus) (titre original Hierdie lewe, 1993) traduit de l’afrikaans par Pierre-Marie Finkelstein
 2008 Шарль Левински, Melnitz (Grasset) traduit de l’allemand par Léa Marcou.
 2007 Джозеф Макбрайд, À la recherche de John Ford (Actes Sud) traduit de l’anglais par Jean-Pierre Coursodon.
 2006 Николь Краусс, L’Histoire de l’amour (Gallimard) traduit de l’anglais par Bernard Hoeppfner.
 2005 Колм Тойбин, Le Maître (Robert Laffont) traduit de l’anglais par Anna Gibson.
 2004 Карлос Руис Сафон, L’Ombre du vent (Grasset) traduit de l’espagnol par François Maspero.
 2003 Питер Кэри, La Véritable Histoire du gang Kelly (Plon) traduit de l’anglais par Elisabeth Peelaert.
 2002 Орхан Памук, Mon nom est Rouge (Gallimard) traduit du turc par Gilles Authier.
 2001 Пер Улов Энквист, Le Médecin personnel du roi (Actes Sud) traduit du suédois par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach.
 2000 Абилио Эстевес, Ce royaume t’appartient (Grasset) traduit de l’espagnol par Alice Seelow; Филип Рот, Pastorale américaine traduit de l’anglais par Josée Kamoun et pour l’ensemble de son œuvre (Gallimard).
 1999 Петер Надаш, Le Livre des mémoires (Plon) traduit du hongrois par Georges Kassaï.
 1998 Анна Мария Ортезе, La Douleur du chardonneret (Gallimard) traduit de l’italien par Louis Bonalumi ; Эдуардо Мендоса, Une comédie légère (Seuil) traduit de l’espagnol par François Maspero et pour l’ensemble de son œuvre.
 1997 Антониу Лобу Антунеш, Le Manuel des inquisiteurs (Christian Bourgois) traduit du portugais par Carlos Batista
 1996 Джонатан Коу, Testament à l’anglaise (Gallimard) traduit de l’anglais par Jean Pavans
 1995 Joan Brady, L’Enfant loué (Plon) traduit de l’anglais par Pierre Alien
 1994 Грэм Свифт, À tout jamais (Gallimard) traduit de l’anglais par Robert Davreu
 1993 Тим О’Брайен, À propos du courage (Plon) traduit de l’anglais par Jean-Yves Prate
 1992 Джейн Эрхарт, La Foudre et le Sable (Albin Michel) traduit de l’anglais par Anne Rabinovitch
 1991 Юозас Балтушис, La Saga de Youza (Alinéa), Sakmė apie Juzą (1979) traduit d’après le texte lituanien et sa traduction en russe (Skaganie o Ûzase, 1981) par Denise Yoccoz-Neugeot
 1990 Яан Кросс, Le Fou du tsar (Robert Laffont) traduit de l’estonien par Jean-Luc Moreau
 1989 Андрей Битов, La Maison Pouchkine (Albin Michel) traduit du russe par Philippe Mennecier
 1988 Маргарита Карапану, Le Somnambule (Gallimard) traduit du grec par l’auteur
 1987 Фаулз, Джон Роберт, La Créature (Albin Michel) traduit de l’anglais par Annie Saumont
 1986 Фернандо дель Пасо, Palinure de Mexico (Fayard), traduit de l’espagnol par Michel Bibard
 1985 Салман Рушди, La Honte (Plon) traduit de l’anglais par Jean Guiloineau
 1984 Василий Гроссман, Vie et destin (Gallimard) traduit du russe par Wladimir Berelowitch et Anne Coldefy-Faucard
 1983 Джордано Бруно Гуэрри, Malaparte (Denoël) traduit de l’italien par Valeria Tasca
 1982 Эктор Бьянчотти, L’amour n’est pas aimé (Gallimard) traduit de l’espagnol par Françoise Rosset
 1981 Энтони Бёрджесс, La Puissance des ténèbres (Acropole/Belfond) traduit de l’anglais par Georges Belmont et Hortense Chabrier
 1980 Марио Варгас Льоса, La Tante Julia et le Scribouillard (Gallimard) traduit de l’espagnol par Albert Bensoussan; Джерард Мэнли Хопкинс, Grandeur de Dieu et autres poèmes (Granit) traduit de l’anglais Жан Мамбрино
 1979 Адольфо Биой Касарес, Plan d'évasion (Robert Laffont) traduit de l’espagnol par Françoise-Marie Rosset
 1978 Яшар Кемаль, L’Herbe qui ne meurt pas (Gallimard) traduit du turc par Münevver Andaç
 1977 Марио Помилио, Le Cinquième Évangile (Fayard) traduit de l’italien par Henri Louette
 1976 Эрнесто Сабато, L’Ange des ténèbres  (Seuil) traduit de l’espagnol par Maurice Manly; Уистан Хью Оден, Poésies choisies (Gallimard) traduites de l’anglais par Jean Lambert
 1975 Леонардо Шаша, Todo modo (Denoël) traduit de l’italien par René Daillie
 1974 Бруно Шульц, Les Boutiques de cannelle et Le Sanatorium au croque-mort (Denoël) traduit du polonais par Thérèse Douchy, Georges Lisowski et Georges Sidre
 1973 Джон Хокс, Les Oranges de sang (Gallimard) traduit de l’anglais par Alain Delahaye
 1972 Дж. Р. Р. Толкин, Le Seigneur des anneaux (Christian Bourgois) traduit de l’anglais par Francis Ledoux
 1971 Стратис Циркас, Cités à la dérive (Seuil) traduit du grec par Catherine Lerouvre et Chrysa Prokopaki
 1970 Гильермо Кабрера Инфанте, Trois tristes tigres (Gallimard) traduit de l’espagnol par Albert Bensoussan
 1969 Габриэль Гарсиа Маркес, Cent ans de solitude (Seuil) traduit de l’espagnol par Claude et Carmen Durand
 1968 Александр Солженицын, Le Premier Cercle traduit du russe par Louis Martine et Le Pavillon des cancéreux traduit du russe Мишель Окутюрье
 1967 Кобо Абэ, La Femme des sables (Stock) traduit du japonais par Georges Bonneau
 1966 Петер Хертлинг, Niembsch ou l’Immobilité (Seuil) traduit de l’allemand par Bernard Lortholary
 1965 Джон Апдайк, Le Centaure (Seuil) traduit de l’anglais par Laure Casseau
 1964 Исаак Башевис-Зингер, Le Magicien de Lublin (Stock) traduit de l’anglais par Gisèle Bernier
 1963 Оскар Льюис, Les Enfants de Sanchez (Gallimard) traduit de l’anglais par Céline Zins (The Children of Sánchez: Autobiography of a Mexican family, 1961)
 1962 Гюнтер Грасс, Le Tambour (Seuil) traduit de l’allemand par Jean Amsler
 1961 Ясунари Кавабата, Pays de neige (Albin Michel) traduit du japonais par Fujimori Bunkichi et Армель Герн
 1960 Ангус Уилсон, Les Quarante Ans de Mrs. Eliot (Stock) traduit de l’anglais par Claude Elsen
 1959 Лоренс Даррелл, Justine et Balthazar (tomes du Quatuor d’Alexandrie) (Buchet-Chastel) traduit de l’anglais par Roger Giroux
 1958 Роберт Музиль, L’Homme sans qualités (Seuil) traduit de l’allemand Филипп Жакоте
 1957 Павел Мельников-Печерский, Dans les forêts (Gallimard) traduit du russe par Sylvie Luneau
 1956 Алехо Карпентьер, Le Partage des eaux (Gallimard) traduit de l’espagnol par René L-F Durand
 1955 Генрих Бёлль, Les Enfants des morts (Seuil) traduit de l’allemand par Blanche Gidon
 1954 Никос Казандзакис, Alexis Zorba (Plon) traduit du grec par Yvonne Gauthier et Gisèle Prassinos
 1953 Роберт Пенн Уоррен, Les Fous du roi (Stock) traduit de l’anglais par Pierre Singer
 1952 Васко Пратолини, Chronique des pauvres amants (Stock) traduit de l’italien par Gennie Luccioni
 1951 Пер Лагерквист, Barabbas (Stock) traduit du suédois par Marguerite Gay et Gerd de Mautort
 1950 Мигель Анхель Астуриас, Monsieur le président traduit de l’espagnol par Georges Pillement
 1949 Элиас Канетти, La Tour de Babel (Arthaud), traduit de l’allemand par Paule Arhex (Die Blendung)
 1948 Джеймс Хогг, La Confession d’un pêcheur justifié (Arche) traduit de l’anglais Доминик Ори

Эссе 
 2013 Erwin Mortier, Psaumes balbutiés. Livre d’heures de ma mère, traduit du néerlandais par Marie Hooghe-Stassen (Fayard)
 2012 David Van Reybrouck, Congo. Une histoire, traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin (Actes Sud)
 2011 Марина Цветаева, Récits et essais (tome 2), traduit du russe par Nadine Debourvieux, Luba Jurgenson et Véronique Lossky (Seuil)
 2010 Antonia Fraser, Vous partez déjà? Ma vie avec Harold Pinter, traduit de l’anglais par Anne-Marie Hussein, Baker Street
 2009 Pascal Khoo Thwe, Une odyssée birmane, traduit de l’anglais par Claire Cera (Gallimard)
 2008 William T. Vollmann, Pourquoi êtes-vous pauvres?, traduit de l’américain par Christophe Claro (Actes Sud)
 2007 ?
 2006 Diane Middlebrook, Ted Hugues & Sylvia Plath, histoire d’un mariage (Phébus)
 2005 Михаил Шишкин, Dans les pas de Byron et Tolstoï (Noir sur Blanc)
 2004 Азар Нафиси, Lire Lolita à Téhéran (Plon)
 2003 Хелла Хаассе, La Récalcitrante (Seuil)
 2002 ?
 2001 ?
 2000?
 1999 В. Г. Зебальд, Les Anneaux de Saturne, traduit de l’allemand par Bernard Kreiss (Actes Sud).
 1998 Verena von der Heyden-Rynsch, Écrire la vie, trois siècles de journaux intimes féminins, traduit de l’allemand par Philippe Giraudon
 1997 ?
 1996 Michael Holroyd, Carrington, traduit de l’anglais par Guillaume Villeneuve (Flammarion)
 1995 ?
 1994 ?
 1993 Предраг Матвеевич, Bréviaire méditerranéen, traduit du croate par Évaine Le Calvé-Ivicevic (Fayard)
 1992 ?
 1991 ?
 1990 Клаудио Магрис, Danube, traduit de l’italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau (L’Arpenteur)
 1989 ?
 1988 ?
 1987 Бенедетта Кравери, Madame du Deffand et son monde, traduit de l’italien par Sibylle Zavrieu (Seuil)
 1986 Margarete Buber-Neumann, Milena, traduit de l’allemand par Alain Brossat (Seuil)
 1985 ?
 1984 ?
 1983 ?
 1982 ?
 1981 ?
 1980 ?
 1979 ?
 1978 ?
 1977 Марио Прац, La Chair, la mort et le diable,traduit de l’italien par Constance Thompson Pasquali (Denoël)
 1976 ?
 1975 ?
 1974 Абрам Терц (Андрей Синявский), Une voix dans le chœur, traduit du russe par Alfreda et Мишель Окутюрье (Seuil)
 1973 ?
 1972 ?
 1971 ?
 1970 ?
 1969 ?
 1968 ?
 1967 ?
 1966 ?
 1965 John Cowper Powys, Autobiographie, traduit de l’anglais par Marie Canavaggia (Gallimard)
 1964 Robert M. Grant, La Gnose et les origines chrétiennes, traduit de l’anglais par Jeanne Henri Marrou (Seuil)
 1963 Oscar Lewis, Les Enfants de Sanchez traduit de l’anglais par Céline Zins (Gallimard)

Литературные премии
Литературные премии Франции
Премии за перевод
Списки лауреатов премий